Коналл — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Коналл I — король гэльского королевства Дал Риада, правил с 558 по 574 год.
 Коналл II — король гэльского королевства Дал Риада, правил с 650 по 660 год.
 Коналл Грант — король Лагора с 712 по 718 год.
 Коналл Гулбан — первый король Кенел Конайлл (до 464).
 Коналл Гутбинн — король Миде с 621 по 635 год.
 Коналл Каэл — король Кенел Конайлл и верховный король Ирландии с 642 по 654 год.
 Коналл Кернах — герой уладского цикла ирландских саг.
 Коналл Корк — первый король Мунстера (конец IV — первая половина V веков).
 Коналл Кремтайнне — первый король Миде (до 480).
 Коналл Лаэг Брег — король Бреги с 604 по 612 год.
 Коналл мак Тадг — король пиктов (787—789) и король Дал Риады (805 — около 807).
 Коналл мак Эйдан — король гэльского королевства Дал Риада, правил с 807 по 811 год.